

Чорбог — село, Восейський район, Хатлонська область
 Чорбог — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Чорбог — село, Кулобський район, Хатлонська область
 Чорбог — село, Шахрітуський район, Хатлонська область